Andrew Marvell (1621-1678), een Engels dichter
 Marvell (Arkansas), een plaats in de Verenigde Staten
 Marvell Technology Group, een elektronicabedrijf

Zie ook 
Marvel (doorverwijspagina)